Нуево Каризал има више значења:

 Нуево Каризал (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуево Каризал (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику